Bscheschina bezeichnet

 Březina u Deštné, Gemeinde in Tschechien
 Březina u Křtin, Gemeinde in Tschechien

Siehe auch:
 Brezina
 Brzezina
 Bryshina